Преле́стное — название населённых пунктов.

Россия 
 Прелестное — село в Прохоровском районе Белгородской области.

Украина 
 Прелестное — село в Славянском районе Донецкой области.
 Прелестное — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.

См. также 
 Прелестный